Lewisburg kan syfta på följande platser i USA:

Lewisburg, Indiana
Lewisburg, Kentucky
Lewisburg, Ohio
Lewisburg, Oregon
Lewisburg, Pennsylvania
Lewisburg, Tennessee
Lewisburg, West Virginia